Грегори има више значења:
 Округ Грегори (Јужна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Грегори (Оклахома), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Оклахома
 Грегори (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас.
 Грегори (Јужна Дакота), град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Доријан Грегори, амерички глумац
 Филипа Грегори, енглеска књижевница
 Грегори Пек, амерички глумац
 Грегори Хаус, измишљени лик, протагониста Фоксове телевизијске серије медицинске тематике Доктор Хаус